Plaats in Indonesië
 Semambung (Gedangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java
 Semambung (Jabon), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java
 Semambung (Jatibanteng), een plaats in het bestuurlijke gebied Situbondo in de provincie Oost-Java
 Semambung (Kanor), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Semambung (Kayen Kidul), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java